Cats ou CATS peut désigner :

Cinéma 
 Cats, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber.
 Cats, l'adaptation cinématographique de 1998,
 Cats, l'adaptation cinématographique de 2019,
 Cats (La Noche de los mil gatos), film mexicain réalisé par René Cardona Jr. (1972)

Musique 
The Cats, un groupe néerlandais.

Technique 
CATS (logiciel), (Computer Aided Transcription System) un logiciel de l'EDA.
 CATS, (Computer Assisted Trading System), développé par le Toronto Stock Exchange
 CATS (Charlotte Area Transit System), les transports en commun de Charlotte (Caroline du Nord)

Sport 
 Cats (club de rugby), un club de rugby de Johannesburg

Jeu 
 Cats ! La Mascarade, un jeu de rôle édité par Icare en 2011
 CATS, le méchant dans le jeu vidéo Zero Wing.
 Cats, planète de la zone des titans dans le secteur 003

Autres 
 Jacob Cats, homme de lettres néerlandais (1577-1660)
CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme) - utilisé dans beaucoup d'universités britanniques.
 Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, un syndicat du Salvador.

Voir aussi 
 Catz